Стокли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стокли, Мириам (род. 1962) — британская певица и композитор южноафриканского происхождения.
 Стокли, Шарлотта (род. 1986) — американская порноактриса.

См. также 
 Стокли-парк — это деловой район Лондона, расположенный практически за старой городской чертой, вблизи аэропорта Хитроу.
 Стокли — пригород Логан-Сити, Квинсленд, Австралия.